Falkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Anton Falkowski (1917–1944), deutscher römisch-katholischer Priesteramtskandidat und Märtyrer
 Martin Falkowski (* 1976), deutscher American-Football-Spieler